Дмитрий Резанов:
 Резанов, Дмитрий Александрович (1851—1884) — русский архитектор.
 Резанов, Дмитрий Иванович (1757 — после 1826) — российский государственный деятель, сенатор, тайный советник.